

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Joham“ beginnt.

Joham 



 Joham, Erich (* 1949), österreichischer Friseur, Aktionist und Erzähler
 Joham, Isolde Maria (1932–2022), österreichische Malerin und Glaskünstlerin
 Joham, Josef (1889–1959), österreichischer Bankfachmann